Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 200-as, továbbá 200E, 200K jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 200E busz (Budapest)
 200-as busz (Budapest)megszűnt
 200K busz (Budapest)ideiglenes járat 2015-ben